AUC est l'abréviation de :

organismes
 American University in Cairo (en français, Université américaine du Caire) ;
 Autodéfenses unies de Colombie, un groupe paramilitaire de l'extrême droite colombienne ;
 Ammonium uranyl carbonate (en français, carbonate mixte d'ammonium et d'uranyle), dans la fabrication du combustible nucléaire ;
 Area Under Curve (en français, aire sous la courbe) dans les calculs de pharmacocinétique ;

locution
 Ab Urbe Condita, une locution latine signifiant « à partir de la fondation de la Ville », c'est-à-dire à partir de la fondation de Rome ;

codes
 Authentication Center, selon la liste des sigles de la téléphonie mobile ;
 isoleucine, selon le code génétique ;
 .